A 2004-es UEFA Intertotó Kupa egy nyári labdarúgó torna, melyet az UEFA írt ki olyan európai klubcsapatok számára, amelyek nem kvalifikálták magukat sem az UEFA-bajnokok ligájába, sem az UEFA-kupába.

Az első három csapat jutott tovább a 2004–2005-ös UEFA-kupába: Lille, Schalke 04 és Villarreal.

Első kör

|}

Második kör

|}

Harmadik kör

|}

Elődöntők

|}
‡Augusztus 3-án játszották le.

Döntők

|}
b. – büntető rugásokkal  |  id. – idegenben lőtt több góllal  |  h. – hosszabbítás

Kapcsolódó szócikkek
2004–2005-ös UEFA-bajnokok ligája
2004–2005-ös UEFA-kupa

Külső hivatkozások
UEFA hivatalos honlapja 
Eredmények az RSSSF honlapján 

Intertotó-kupa
intertotó